Isole Shetland – arcipelago del Mare del Nord
 Shetland (cavallo) – razza di cavallo
 Shetland (serie televisiva) – serie televisiva britannica
 Shetland bus – unità militare speciale
 Shetland sheepdog- razza di cane da pastore
 Isole Shetland Meridionali – arcipelago nei Mari antartici